Tolerierung steht für:
 Duldung, Geltenlassen
 Ausübung von Toleranz, Duldsamkeit
 Unterstützung einer Minderheitsregierung durch daran Unbeteiligte (siehe Confidence and supply)